Ба́баджи:

 Бабаджи — аскет или йог в индуизме, который более не стремится к осуществлению трёх целей жизни индуизма.
 Махаватар Бабаджи — индийский святой, основатель Крийя-йоги.
 Бабаджи, Вивека (1973—2010) — индийская фотомодель и киноактриса.
 Гауракишора Даса Бабаджи (1838—1915) — кришнаитский святой.
 Джаганнатха Даса Бабаджи (1776—1894) — кришнаитский святой.